Ipatiev ou Ipatieff (en ) peut faire référence à :
 la chronique d'Ipatiev, manuscrit médiéval relatant l'histoire de la Rous' de Kiev ;
 la maison Ipatiev, villa d'Ekaterinbourg où furent exécutés  et sa famille ;
 le monastère Ipatiev, monastère à Kostroma ;
 Vladimir Ipatieff (1867-1952), chimiste russe naturalisé américain.